Live at Carnegie Hall – dwupłytowy album koncertowy zespołu Budka Suflera, wydany (jako CD oraz kaseta) w 2000 roku nakładem wytwórni New Abra. Materiał zarejestrowano podczas występu zespołu 18 listopada 1999 roku w Carnegie Hall, w Nowym Jorku.

Nagrania z płyty ukazały się w 2006 roku w Leksykonie Budki Suflera w zmienionej kolejności.

W 2016 roku nakładem Budka Suflera Production album ukazał się jako oddzielne wydawnictwa CD: Live At Carnegie Hall Volume 1 i Live At Carnegie Hall Volume 2. Dwa lata później jako podwójne LP wydała je również wytwórnia Warner Music Poland.

Lista utworów

CD 1

CD 2

Twórcy 
 Krzysztof Cugowski – śpiew
 Romuald Czystaw – śpiew
 Felicjan Andrzejczak – śpiew
 Romuald Lipko – instrumenty klawiszowe / gitara basowa
 Mieczysław Jurecki – gitara basowa / gitara rytmiczna
 Marek Raduli – gitara solowa
 Tomasz Zeliszewski – perkusja
 Ewa Brachun – chórek
 Aleksandra Chludek – chórek
 Katarzyna Pysiak – chórek

Przypisy 

Albumy koncertowe Budki Suflera
Albumy muzyczne wydane w roku 2000
Albumy muzyczne wydane w roku 2016
Albumy muzyczne wydane w roku 2018
Albumy New Abra
Albumy Budka Suflera Production
Albumy Warner Music Poland